Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Ivan Lendl (finale)
 Boris Becker (campione)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Carl Uwe Steeb (primo turno)

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Thomas Muster (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Eurocard Open 1990